

Cinema 
 Una scuola per Malia (Won't Back Down) – film del 2012 diretto da Daniel Barnz

Musica 
 I Won't Back Down – singolo di Tom Petty del 1989
 Won't Back Down – singolo dei Fuel del 2003
 Won't Back Down – singolo di Eminem del 2010